Il singolare del torneo di tennis Brindisi Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mariano Puerta che ha battuto in finale Leonardo Azzaro 6-3, 7-62.

Teste di serie 

 David Ferrer (semifinali)
 Stefano Galvani (secondo turno)
 Mariano Puerta (Campione)
 Giorgio Galimberti (quarti di finale)

 Vasilīs Mazarakīs (secondo turno)
 Filippo Volandri (quarti di finale)
 Vadim Kucenko (primo turno)
 Diego Moyano (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brindisi Challenger 2002